Gioiosani – abitanti di Gioiosa Ionica
Gioiosani – abitanti di Gioiosa Marea
Gioiosani – abitanti di Marina di Gioiosa Ionica